Baros oder Barós steht für:
 Baros (Malé-Atoll), Insel der Malediven
 Barós, Dorf in der Provinz Huesca in den Pyrenäen, Spanien

Baros ist der Familienname folgender Personen:
 Linda Maria Baros (* 1981), rumänische Schriftstellerin
 Wassilios Baros (* 1969), griechischer Bildungsforscher

Siehe auch:
 Baroš (Begriffsklärung)
 Barros (Begriffsklärung)
 Baro (Begriffsklärung)